Flybo ist

 ein Unternehmen, Jinan Flybo Motor
 ein Ort in Schweden bei Åseda, Kronobergs län, Flybo (Åseda)